

Persone 
 Adriana Novelli – montatrice italiana
 Alberto Novelli – calciatore italiano
 Aldo Novelli – calciatore italiano
 Aldo Novelli, pseudonimo di Emilio Pappagallo – conduttore televisivo e radiofonico italiano
 Amato Novelli – patologo e poeta italiano
 Amleto Novelli – attore italiano
 Antonio Novelli – scultore italiano
 Augusto Novelli – drammaturgo, giornalista e scrittore italiano
 Bruno Novelli – missionario italiano
 Carlo Novelli – calciatore italiano
 Carlo Novelli – artista, scultore, e pittore italiano
 Diego Novelli – politico e giornalista italiano
 Edoardo Novelli – giornalista e sociologo italiano
 Enrico Novelli, noto con lo pseudonimo di Yambo – giornalista, illustratore, scrittore e autore di fumetti italiano
 Ermete Novelli – attore teatrale italiano
 Ettore Novelli – bibliotecario, poeta e storico
 Feliciano Novelli – patriota italiano, uno dei Mille di Garibaldi
 Gastone Novelli – pittore italiano
 Gastone Novelli – aviatore italiano
 Giulia Novelli – cantante lirica italiana
 Giuseppe Novelli – biologo e docente italiano
 Ivan Novelli – giornalista, attivista e ambientalista italiano
 Leonardo Novelli – avvocato, committente di Casa Novelli, a Ferrara
 Luca Novelli – scrittore, disegnatore, e giornalista italiano
 Luigi Novelli – terrorista italiano
 Mario Novelli – cestista italiano
 Mario Novelli – attore italiano
 Novello Novelli – attore italiano
 Novello Novelli – docente e politico italiano
 Pietro Novelli – pittore e architetto italiano
 Pietro Antonio Novelli (1568-1625) – pittore, incisore, mosaicista e indoratore italiano
 Pietro Antonio Novelli o anche Pier Antonio (1729-1804) – pittore, incisore e poeta italiano della Repubblica di Venezia
 Renato Novelli – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Rosalia Novelli – pittrice italiana, figlia di Pietro
 Tommaso Novelli – magistrato italiano
 Ugo Novelli – basso italiano

Altro 
 Novelli – cognome italiano
 Pietro Niovelli – traghetto della compagnia regionale Siremar, destinato ai collegamenti tra Sicilia e le isole minori
 Poetae novelli – scuola poetica latina, fiorita a Roma nel II secolo d.C.
 Villa Novelli o Agape-Arrighetti – villa di Firenze sulla collina di Arcetri

Pagine correlate 
 Novella (disambigua)
 Novello